Ви́ктор Григоро́вич: